Supplement (aus ) bedeutet allgemein „Ergänzung“. Als Supplement bezeichnet man
 im Buchwesen eine ergänzende Veröffentlichung zu einem abgeschlossenen Buch oder einer abgeschlossenen Buchreihe, siehe Band (Buch) #Supplement
 analog bei wissenschaftlichen Zeitschriften, die periodisch erscheinen, zusätzliche Hefte – meist zu einem gemeinsamen Thema, siehe Band (Buch) #Supplement
 in der Publizistik die (typischerweise farbige, kleinformatige) Wochenendbeilage oder eine sonstige (publizistische) Beilage einer Tageszeitung
 in der Ernährungswissenschaft ein Nahrungsergänzungsmittel
 in der Medizin einen zusätzlich zur Nahrung zugeführten Stoff, siehe Supplementation
 bei PC-Software ergänzende Software-Produkte, siehe Software #Entwicklung von Software
 in der Linguistik eine Wortgruppe innerhalb einer Phrase (Linguistik), die wegfallen kann, ohne dass der Satz unvollständig wird
 in der Küchensprache das Nachreichen der auf Wunsch bestellten zweiten Portion des Gerichtes, siehe Liste der Küchenfachwörter
 in der Klassischen Philologie eine neuzeitliche Ergänzung zu einem unvollständig überlieferten oder unvollendeten antiken Werk (Füllung von Lücken im handschriftlich überlieferten Text oder Anfügung eines fehlenden Schlussteils); ergänzt wurde das, was der antike Autor nach Ansicht des Ergänzers hatte schreiben wollen oder sollen oder hätte schreiben können.

Als supplementär werden bezeichnet:
 in der Mathematik zwei Winkel, die sich zu 180° ergänzen

Siehe auch:

 Suppletion